een zaak waar grote maatschappelijke ophef over ontstaan is
een buitenechtelijke relatie
festival de-Affaire, een onderdeel van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten